Оби́да — умышленное или не умышленное и противозаконное выражение неуважения к другому человеку заведомо оскорбительным для него обращением с ним.

Происхождение 
Этимологически слово «обида», вероятно, образовано от «об-вида», то есть «обогнуть видом», обнести, не заметить, обделить, и потому тесно связано с таким понятием, как справедливость.

Юридическое определение 
Обида личная ( — посягательство на личность в римском праве), как частноправовой деликт, есть всякое сознательное противозаконное действие, в котором содержится проявление неуважения к чужой личности. Цели нанести оскорбление для состава понятия не требуется; достаточно сознания того, что данное действие может причинить оскорбление. Обида личная может состоять как в непосредственном проявлении неуважения, направленном прямо на данную личность, так и во всяком сознательном вторжении в чужую правовую сферу, личную или имущественную, какие бы непосредственные цели ни преследовал обидчик.

От других правонарушений, в которых также существует вторжение в чужую правовую сферу (кража, грабёж, обман и т. д.), обида личная отличается (помимо отсутствия корыстного намерения) тем, что обидчик не скрывает противозаконности своего действия и его последствий, открыто совершая акт обиды и рассчитывая на малодушие или робость того, кого касается данное действие. В бытовом языке понятие обиды точно определяется указанием на то, что обидчик «позволяет себе» больше, чем должен, совершает поступок «дерзкий», «наглый», «нахальный» по отношению к другой личности. Понятие обиды личной в этом смысле подробно разработано римскими юристами, пользовавшимися иском из обиды (), как средством борьбы со всякого рода противозаконными действиями в области гражданского права, которые не могут быть парализованы прямыми средствами гражданско-правовой защиты. Препятствия, оказываемые одному лицу другим в пользовании благами, состоящими в общем обладании, правонарушения, возникающие из соседских отношений и не укладывающиеся в иски из сервитутного права, целый ряд действий, связанных с исполнением договоров, но не подходивших под существующие договорные иски и т. д., находили себе отпор в actio juriarum aestimatoria. При этом иске истец имел право сам оценить размер причинённого ему ущерба и определить размер пени, взыскать которую в свою пользу он считал необходимым для восстановления своей чести; судья, соображаясь с обстоятельствами дела, мог уменьшить этот размер и устанавливал его окончательно. Таким способом оценки устранялась необходимость точного вычисления размера ущерба, причинённого обидой личной, вычисления, не всегда возможного при имущественных правонарушениях и совершенно неприложимого к личным оскорблениям; вместе с тем развязывались руки судье для защиты не только имущественного, но и неимущественного интереса обиженного.

Современные права, французское и германское, не знают больше обиды личной, как частноправового деликта, хотя в них понятие последнего очень широко: обиды личные подлежат публично-правовому наказанию по уголовным законам, а имущественный ущерб ими причинённый, взыскивается, на основании уголовного приговора, в размере действительно нарушенного интереса. Современное воззрение на достоинство личности не допускает частного штрафа за обиду личную, денежной оплаты оскорбления; оно предпочитает нравственное удовлетворение, даваемое лицу наложением уголовного наказания или штрафа, идущего в пользу государства. Кроме того, потребность в частноправовой организации преследования обиды личной значительно уменьшилась в современном государстве установлением полицейской защиты граждан и расширением понятия гражданско-правовых исков, построенных на широких принципах доброй совести. То, что прежде в Риме не подходило, например, под понятие иска из купли-продажи и защищалось actio in juriarum, теперь признается поводом к иску. Однако некоторые юристы (в особенности Рудольф фон Иеринг) совершенно справедливо указывают на то, что и при всех реформах в области правосудия и общественной защиты можно указать многочисленный ряд случаев из разных областей гражданско-правовой жизни, где иски из обиды личной были бы вполне целесообразны. Кассир в театре не выдаёт вам билета и даёт его следующему за вами по очереди лицу; вас не допускают воспользоваться вашим билетом, препятствуя занять место; ваш сосед по квартире или жилец, живущий над вами, игрой на рояле или шумными пирушками не даёт вам спать ночью — во всех этих и множестве других подобных случаях или совсем нельзя получить удовлетворения существующими средствами, или это удовлетворение крайне недостаточно (вы потеряли интересовавший вас спектакль, а кассир получил замечание начальства после долгих проволочек, стоивших вам многих хлопот, а то и совсем ничем не наказан; вам возвратили деньги за билет, по которому вас не пустили в театр; в иске к соседу вам отказали по недоказанности материальных убытков, а хозяин благоволит к жильцу; вы можете съехать с квартиры, но оскорбление, наносимое неуважением к вашим законным требованиям, осталось безнаказанным). Эластичный римский иск из обиды личной легко, в этих случаях, достигал своей цели. В противоположность континентальному, английское право, рядом с публично-правовым преследованием, знает и частноправовое преследование обиды личной, понимаемой, как и в римском праве, очень широко и допускающей свободную оценку вреда и интереса присяжными. Знает частноправовые иски из обиды личной, рядом с уголовным преследованием, и русское право; но по существу русская actio juriarum не похожа ни на римскую, ни на английскую. По статье 667 тома X, части I «виновный в нанесении кому-либо личной обиды или оскорбления может, по требованию обиженного, быть присужден к платежу в пользу его бесчестия, смотря по состоянию или званию обиженного и по особым отношениям обидчика к обиженному, от одного до пятидесяти рублей»; по статье 670, «ежели вследствие личной обиды или оскорбления обиженный понёс ущерб в кредите или в имуществе, то обидевший или оскорбивший его обязан вознаградить за сии потери и убытки по усмоmрению и определению суда». Практика, однако, не извлекла из этих статей никаких серьёзных средств для борьбы с правонарушениями, на которые указано выше.

Примечания

Литература 
 Победоносцев, «Курс гражд. права» (III, 593—594, изд. 1896 г.);
 Мейер, «Рус. гражд. право» (177, изд. 1894 г.);
 Ihering, «Rechtsschutz gegen injuriose Rechtsverletzungen» (в его «Jahrb ücher für Dogmatik», XXIII, 1885);
 Landsberg, «Injuria und Beleidigung» (1886).

Ссылки 
 
 
 

Конфликт